Il Luxembourg Leaks, o LuxLeaks (da Luxembourg e dall'inglese leak, «perdita», nel significato di «fuga di notizie») è il titolo di un'inchiesta giornalistica condotta in cooperazione da 80 giornalisti, di 26 Paesi, che facevano riferimento al Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ). L'iniziativa si basava su informazioni riservate relative a una speciale normativa fiscale creata in Lussemburgo.

Rivelazioni 

Grazie alla creazione di strutture finanziarie complesse e accordi segreti, approvati dal Tax office del Lussemburgo ai tempi in cui Jean-Claude Juncker era primo ministro, molti giganti aziendali hanno goduto di regimi fiscali agevolati facendo perdere, mediante l'esercizio di una massiccia elusione fiscale, miliardi di entrate tributarie ai governi nazionali dei singoli paesi in cui le multinazionali operavano in prevalenza.

Il risultato dell'inchiesta è stata la pubblicazione, nel novembre 2014, di 548 documenti sugli accordi segreti in materia di imposizione fiscale intercorsi tra le autorità del Granducato tra 343 aziende. Tali intese, sebbene probabilmente legali sul piano del diritto interno del Lussemburgo, potrebbero aver violato le norme comunitarie sulla concorrenza e gli aiuti di stato.

Le aziende coinvolte nel Luxembourg Leaks risultano provenire da 12 paesi e fra esse figurano .

Le società, per risparmiare miliardi di tasse sui profitti, facevano transitare i capitali attraverso il Lussemburgo, pagando anche meno dell'uno per cento di imposte sui profitti depositati nelle banche del Granducato.

I documenti pubblicati dimostrano come fosse la PricewaterhouseCoopers (PwC), agenzia di consulenza fiscale tra le più grandi al mondo, ad accompagnare le aziende multinazionali nella elaborazione di strategie finanziarie finalizzate a ottenere regimi fiscali favorevoli in Lussemburgo dal 2002 al 2010.

Le LuxLeaks, che non fanno parte di WikiLeaks, hanno attirato l'attenzione e i commenti internazionali sui meccanismi che hanno consentito l'elusione fiscale in Lussemburgo e altrove.

Note

Voci correlate 
 Panama Papers
 Swiss Leaks
 Paradiso fiscale
 Whistleblower

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Inchieste giornalistiche
Scandali politici
Storia del Lussemburgo